— японская ролевая игра для приставки PlayStation, разработанная и выпущенная в 1999 году компанией Square (позднее вошедшей в Square Enix). Изначально игра была издана исключительно для Японии, но уже в следующем году разработчики перевели её на английский язык и выпустили в Северной Америке, в 2010 году появилась также версия для сервиса PlayStation Network. В Японии больше известна под названием «Dewprism».

Сюжет 
Сюжет «Threads of Fate» описывает приключения двоих персонажей, Минт и Руэ, игрок волен выбрать для прохождения любого из них — для каждого уготована отдельная история со своими сценариями, тем не менее, несколько раз пересекающимися. Герои отправляются в путешествие в поисках легендарного артефакта, реликта, который был создан ещё в древние времена группой великих колдунов, известных как Аэоны. Руэ — это кроткий юноша загадочного происхождения, которого растила приёмная сестра, отдавшая свою жизнь, пытаясь спасти мальчика от убийцы, однажды зимней ночью заявившегося к ним домой. Спустя два года после этого инцидента Руэ уходит на поиски реликта, надеясь, что тот сможет вернуть его сестру к жизни. Минт представляет собой непослушную, капризную принцессу, которая сбегает из замка, чтобы найти реликт и с его силой отомстить своей младшей сестре и её прихвостням, отобравшим у девушки законное право наследования короны.

Геймплей 
«Threads of Fate» — это ролевая игра с большим уклоном на экшн, то есть сражения происходят не в пошаговом режиме, как в большинстве игр серии «Final Fantasy», а в реальном времени. К тому же присутствует значительный элемент платформера — пытаясь добраться до цели, персонажи должны преодолевать различные препятствия, успех прохождения которых во многом зависит от ловкости и реакции игрока. Геймплей схож с играми серии «Mana», другой линейкой Square, кроме того, наблюдается некоторое сходство с «The Legend of Zelda». Атаки персонажей различаются, Минт использует в качестве оружия чакрамы и хорошо владеет магией, в то время как Руэ, более сильный физически герой, пользуется большим топором. Он также обладает способностью превращаться в разных монстров, над которыми ранее одержал победу. Меню интерфейса и система выбора навыков своим построением напоминают «Secret of Mana».

Отзывы 

Японский игровой журнал Famitsu оценил «Threads of Fate» в 34 балла из 40. В целом игра удостоилась смешанных отзывов прессы, при этом в 2007 году всё-таки была переиздана в составе серии Legendary Hits.

Примечания

Ссылки 
Обзор игры на сайте Land of Ys
 Threads of Fate  — страница на официальном сайте Square Enix
 Threads of Fate на сайте Game Rankings
 Threads of Fate — информация на RPGamer

Компьютерные игры 1999 года
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation Network
Японские ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные Square